Запотитлан има више значења:

 Запотитлан (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Запотитлан (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Запотитлан (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Запотитлан (Сан Матео Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Запотитлан (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Запотитлан, Лос Лаурелес (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Запотитлан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Запотитлан (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Запотитлан (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Запотитлан (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику